Alžběta z Lancasteru (před 21. únorem 1363, Burford – 24. listopad 1426) byla třetím dítětem Jana z Gentu a jeho první manželky Blanky z Lancasteru.

Život 
Některé zdroje uvádějí, že se mohla narodit po 1. lednu 1363, ale před 21. únorem 1363. Narodila se v Burfordu, Shropshire. V dětství byla vychovávána v otcově královské domácnosti, u Kateřiny Swynfordové, které si velmi vážila. Oproti své starší vážnější sestře Alžběta vyrůstala ve svéhlavou a temperamentní mladou ženu.

Sňatky

První manželství 
24. června 1380 se na hradě Kenilworth provdala za Johna Hastingse, 3. hraběte z Pembroke. Jí bylo sedmnáct a jemu teprve osm let. Alžběta byla přeložena do jiné domácnosti, která náležela jejímu novému postavení hraběnky z Pembroke. Nicméně, o šest let později bylo její manželství s mladým Hastingsem anulováno.

Druhé manželství 
Ve 23 letech byla Alžběta už unavená svým 14letým manželem. Říká se, že byla svedena polorodým bratrem svého bratrance krále Richarda II., Janem Hollandem, známým intrikánem a otěhotněla s ním. To donutilo jejího otce, aby zařídil anulaci jejího sňatku, a dne 24. června 1386, se v Plymouthu spěšně provdala za Jana Hollanda, 1. vévodu z Exeteru. Otec k ní byl shovívavý a nového zetě si díky jeho šarmu oblíbil.

Třetí manželství 
Holland byl v roce 1400 popraven za spiknutí proti svému bratranci, Alžbětinu bratrovi, Jindřichovi IV., který se zmocnil trůnu Richarda II. Ještě roku 1400 se Alžběta znovu provdala, a to za Johna Cornwalla, 1. barona z Fanhope. Její sňatek se sirem Johnem vyvolal skandál, protože Alžbětin bratr k němu nedal souhlas. Následovalo Johnovo zatčení. Nicméně, manželství prý bylo šťastné a vzešli z něho dvě děti, Konstancie a Jan.

Alžběta zemřela roku 1426 a byla pohřbena v Burfordském kostele v Burfordu, Shropshire.

Potomci 
S Johnem Hollandem měla šest dětí:

 Richard
 Konstancie
 Alžběta
 Alice
 John Holland, 2. vévoda z Exeteru
 Eduard

S Johnem Cornwallem měla dvě děti:

 Konstancie
 Jan

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Lancasterové
Hollandové
Hraběnky z Lancasteru
Narození v roce 1363
Úmrtí v roce 1426
Úmrtí 24. listopadu
Ženy